Ковали (Новосёлковский сельсовет) — деревня в Белоруссии:
 Ковали (Новосёлковский сельсовет) — Новосёлковский сельсовет, Ляховичский район, Бресткая область
 Ковали (Новосёлковский сельсовет) — Новосёлковский сельсовет, Поставский район, Витебская область

 см. также
 Ковали